Добровольное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Добровольное — село в Буландынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Добровольное — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Добровольное — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Добровольное — село в Будённовском районе Ставропольского края.
 Добровольное — село в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Добровольное — село в Курском районе Ставропольского края.

Украина 
 Добровольное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.